Ни́клас Ка́рлссон:

 Карлссон, Никлас (род. 1979) — шведский футболист, полузащитник.
 Карлссон, Никлас (род. 1980) — шведский лыжник.